Медосос-колокольчик, или макомако (), — новозеландский вид воробьиных птиц из семейства медососовых (Meliphagidae), единственный современный в одноимённом роде (Anthornis). Второй вид рода, , вымер.

Оперение птицы оливково-зелёное. Длина тела — 25 см.

Подвиды 
Ранее в виде выделяли 5 подвидов, но после ревизии подвидов медососа-колокольчика у A. m. dumerilii (на островах и прибрежных районах в заливе Бей-оф-Айлендс на острове Северный) и A. m. incoronata (из острова Окленд) не нашлось отличий от номинативного подвида A. m. melanura, поэтому A. m. incoronata и A. m. dumerilii теперь стоит считать синонимами. Три подвида:
  — распространён в Новой Зеландии, включая морские небольшие острова, а также о. Окленд;
  — распространён на островах Три-Кингс, который находится юго-восточнее от острова Северный;
  — распространён на островах Пур-Найтс.

Примечания 

Медососовые
Птицы Новой Зеландии
Эндемики Новой Зеландии
Животные, описанные в 1786 году